1-е Выгорное — село в Тимском районе Курской области России.
 2-е Выгорное — село в Тимском районе Курской области России.
 3-е Выгорное — село в Тимском районе Курской области России.